Pinciroli ist der Familienname folgender Personen:
 Pedro Pinciroli Júnior (* 1943), brasilianischer Wasserballspieler und Unternehmer
 Renato Pinciroli (1905–1976), italienischer Schauspieler